Yuka Kashino (樫野 有香),mais conhecida como Kashiyuka é uma cantora japonesa, integrante da banda de J-pop e electropop, Perfume, composta também por Ayano Ōmoto (Nocchi) e Ayaka Nishiwaki (A-chan).

Biografia 
Yuka nasceu e foi criada em Hiroshima, no Japão, onde estudou na Escola de Atores de Hiroshima e em Horikoshi High School (escola com foco na carreira artística localizada em Nakano, Tóquio), com as amigas e atuais membros da banda Perfume, Ayaka Nishiwaki e Ayano Ōmoto. Kashiyuka tem 1,61cm de altura, tipo sanguíneo A e seus hobbies são: Música, livros, caminhar, dormir e o hamster dela. Suas comidas e bebidas favoritas: carboidratos, sorvete, leite Maccha, arroz branco, leite com morango  e bife de Salisbury. Seus esportes favoritos são voleibol, dança, natação e skate. Seu filme favorito é "A Viagem de Chihiro". Yuka tem orgulho do seu cabelo e de seu hamster. Seu artista favorito é KREVA. Para eliminar  o estresse ela come muito e vai a locais barulhentos, porque isso lhe dá sono. 

Kashiyuka talvez seja o membro de grupo que mais se aproxima com a figura de idol. Desde pequena, ela tornou-se modelo, foi parte do grupo de gravura Seikore em 2002, aparecendo no "2002 School Uniform Collection" na edição 41 da revista Young Jump daquele ano. Lá, ela tirou fotos com uniforme e biquíni. 

Kashiyuka se matriculou na mesma universidade que Nocchi, se formando em março de 2011.

Curiosidades 
 Quando Nocchi se juntou ao grupo, Kashiyuka mal a conhecia. Para aumentar a aproximação delas como amigas, todas do grupo foram dormir na casa de uma delas. Em um momento A-chan foi tomar banho e deixou Nocchi e Kashiyuka sozinhas, que ficaram em total silêncio por cerca de 30 minutos.
 Na revista Da Vinci de janeiro de 2008 Kashiyuka revelou que o homem ideal para ela é alto, pálido e um pouco doente. Ela descreveu Amasawa Seiji de Whisper of the Heart como "Perfeito!!".
 No dvd e álbum de fotos "Fan Service ~bitter~" foi revelado que quando era mais jovem, ela sofreu bullying por um grupo de três estudantes que estavam com inveja de seu status de idol em uma idade tão jovem.
 Kashiyuka odeia vegetais.
 Ela adora carboidratos e chama a si mesma de "Carbohydrate girl", e não come nenhum vegetal com exceção de batata e repolho. 
 Kashiyuka prefere sorvete a arroz. Ela gosta tanto de sorvete que ela às vezes toma até 5 porções em um dia. Ela está testando uma forma de comer todo o sorvete antes dele derreter.
 Quando ela era pequena, ela adorava animais pequenos e amava falar com insetos. 
 Foi revelado em uma entrevista à revista Flash Magazine que Kashiyuka nunca disse a um menino que ela gostava dele (embora isso possa ter mudado desde a época que entrevista foi feita).

Ligações externas 
 Perfume official website 
 Perfume official global website 
 The Internet Movie Database 

Cantores de J-pop
Cantores de música eletrônica
Cantores do Japão